Wittgendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Wittgendorf, Schnaudertal – ort, Schnaudertal, Sachsen-Anhalt, 
 Wittgendorf, Thüringen – tidigare kommun, Thüringen,